Pavel Ivanovič Mel'nikov – scrittore russo
 Pavel Petrovič Mel'nikov – ministro dei trasporti russo